Die Monge (Q 144) war ein Redoutable-Klasse-U-Boot der französischen Marine im Zweiten Weltkrieg.

Bis zum Verlust des Bootes war die Monge in der unter vichyfranzösischer Kontrolle stehenden Kolonie Madagaskar stationiert.

Im Mai 1942 landeten die Briten im Rahmen der Operation Ironclad auf der im Pazifikkrieg strategisch wichtigen Insel, weil sie eine japanische Invasion befürchteten. Während der britischen Invasion wurde die Monge am 8. Mai 1942 vor Diego Suarez von den Royal Navy-Zerstörern HMS Active und HMS Panther versenkt.

Weblinks 
 Monge im uboat.net (englisch)

Literatur 
 Erminio Bagnasco: Uboote im 2. Weltkrieg. (Technik – Klassen – Typen. Eine umfassende Enzyklopädie). 5. Auflage. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-613-01252-9.

Redoutable-Klasse (1928)
U-Boot im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust 1942